TNV steht für:
 Tabak-Nekrose-Virus, siehe Necrovirus
 Thermische Nachverbrennung, Methode zur Abgasreinigung
 Tripura National Volunteers, siehe Tripura National Volunteer Force
 Tabuaeran Island Airport (IATA-Code), Rollbahn auf Tabuaeran, Line Islands, Kiribati
 Transnorthern (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

tnv steht für:
 Tanchangya (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Tanchangya in Bangladesh, eine der indoarischen Sprachen

Abkürzung